«Катриона» () — приключенческий роман Р. Л. Стивенсона, впервые опубликованный в 1893 году, продолжение «Похищенного».

Сюжет 
Действие романа происходит в Шотландии в середине XVIII века. Его главный герой — юный шотландец из старинного рода Дэвид Бэлфур, который в «Похищенном» счастливо избежал всех опасностей и теперь добивается любви девушки по имени Катриона.

Публикация 
Впервые роман был опубликован в 1893 году, причём его журнальная версия называлась «Дэвид Бэлфур».

Произведения Роберта Льюиса Стивенсона
Романы 1886 года
Приключенческие романы на английском языке